

Patronymie
 Karl von Oven (1888–1974) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Margarethe von Oven (1904-1991) est secrétaire au Bendlerblock, où se prépara le complot du 20 juillet contre Adolf Hitler.